Tatjana Andriejewna Sorina z domu Aloszyna (ros. Татьяна Андреевна Сорина (Алёшина), ur. 13 kwietnia 1994 r. w Tiumeniu) – rosyjska biegaczka narciarska, złota medalistka olimpijska i srebrna medalistka mistrzostw świata.

Życie prywatne 
Tatiana Sorina jest żoną trenera reprezentacji Rosji i byłego biegacza narciarskiego Jegora Sorina. 1 marca 2020 r. urodziła córkę. Wcześniej była żoną biathlonisty Iwana Pieczjenkina.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 20 listopada 2009 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego "Eastern Europe Cup" w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie uplasowała się na 95. pozycji w sprincie stylem klasycznym. W 2015 roku wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, zajmując 17. miejsce w sprincie klasykiem oraz 27.miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Soldier Hollow uplasowała się na 10. miejscu w sprincie klasykiem, 17. w biegu łączonym i 21. w biegu na 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 marca 2017 roku w Drammen, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 45. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 13 stycznia 2018 roku w Dreźnie, gdzie uplasowała się na 28. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 29 listopada 2020 roku w Ruce, kończąc rywaliację w Ruka Triple na drugiej pozycji. Wyprzedziła ją jedynie Norweżka Therese Johaug.

Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku wspólnie z Janą Kirpiczenko, Natalją Niepriajewą i Juliją Stupak wywalczyła srebrny medal w sztafecie. Była też między innymi piąta w biegu na 10 km stylwm dowolnym, ósma w biegu łączonym i dziewiąta na dystansie 30 km techniką klasyczną.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku razem ze Stupak, Niepriajewą i Wieroniką Stiepanową zwyciężyła w sztafecie. W startach indywidualnych była piąta w biegu na 30 km stylem dowolnym, dziesiąta w biegu na 10 km klasykiem oraz jedenasta w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Tiumeni
Urodzeni w 1994